Ниже представлен список городов американского штата Делавэр.

Общие сведения 
Делавэр занимает 46-е место в списке штатов и территорий США по численности населения ( человек в 2020 году) и 49-е место в  (5130 км²). В штате расположены 57 инкорпорированных населённых пунктов: городов, малых городов и .

Самый населённый город Делавэра — Уилмингтон ( человек), крупнейший по площади — Довер (62,1 км²). Самый маленький как по площади, так и по количеству жителей —  (76 человек, 0,15 км²).

В трёх крупнейших городах проживает 14,3 % населения всего штата.

Список 
Сортировка по умолчанию — по количеству жителей. Также любой столбец можно отсортировать по алфавиту (по убыванию-возрастанию), нажав на чёрные треугольники в заглавии столбца.

 См. также 
 
 
 

 Примечания 

 Ссылки 
 Населённые пункты Делавэра на сайте city-data.com 
 Менее 1000 жителей
 1000—6000 жителей
 Более 6000 жителей
 Крис Колмар. 100 Biggest Cities In Delaware For 2021 // homesnacks.com // 5 января 2021
 10 Largest Cities in Delaware // worldpopulationreview.com Cities in Delaware // mapsofworld.com Largest Cities in Delaware State // theus50.com Major Cities in Delaware // whereig.com The Largest Cities In Delaware // worldatlas.com''

Делавэр
Города